Whitewater Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 , du comté de Franklin dans l' Indiana ;
 Whitewater Township, du comté de Dubuque en Iowa ;
 , du comté de Grand Traverse dans le Michigan ;
 , du comté de Winona dans le Minnesota ;
 Whitewater Township, du comté de Bollinger dans le Missouri ;
 Whitewater Township, du comté de Cap Girardeau dans le Missouri ;
 , du comté de Hamilton en Ohio.

Homonymie de townships